Sonnabend bezeichnet:
 im norddeutschen, ostdeutschen und ostmitteldeutschen Sprachbereich den Wochentag Samstag.

Sonnabend ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Sonnabend (1920–1995), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Eberhard Sonnabend  (1923–2011), deutscher Zahnarzt
 Holger Sonnabend (* 1956), deutscher Althistoriker
 Ileana Sonnabend  (1914–2007), US-amerikanische Galeristin
 Martin Sonnabend (1926–?), DDR-Film und Fernsehproduzent
 Yolanda Sonnabend († 2015), britische Bühnen- und Kostümdesignerin